Росол () — чеське прізвище.

 Лукаш Росол
 Петр Росол

Див. також 
 Росіл

Чеські прізвища